Costea Mușat (Mușatin), le prince de Moldavie (13731374)

 Alexandru Victor Costea (* 1928), un joueur- et entraîneur de football roumain
 Doru-Romulus Costea (* 1953), un diplomate roumain
 Florin (Constantin) Costea (* 1985, Râmnicu Vâlcea ), un joueur de football international roumain
 Ion Costea (1912–2013), un joueur- et entraîneur de football roumain
 Marian Costea (* 1952), un joueur de hockey roumain
 (Alexandru) Mihai Costea (* 1988, Râmnicu Vâlcea), un footballeur roumain
 Philippe Cara Costea (1925, Méréville ex-Seine & Oise , 2006), un peintre et sculpteur français (roumain par son père, français par sa mère)
 Sergiu Costea (* 1983), un joueur de football roumain

Références 

Patronyme roumain